

Toponymie 
 Batié, un département et une commune urbaine de la province du Noumbiel, dans la région du Sud-Ouest au Burkina Faso ;
 Batié, la ville chef-lieu de ce département ;
 Batié-Blé (ou Batié-Nord), un village du département et la commune urbaine de Bousséra, dans la province du Poni et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso ;
 Batié, une commune du département des Hauts-Plateaux, dans la région de l’Ouest au Cameroun.